A 24 127-es számú mellékút a Heves megyei Sirok és annak Kőkútpuszta nevű községrésze között húzódik. Mintegy 5,5 km hosszú, ötgyszámjegyű, 2×1 sávos, a 24-es főút és a 2415-es út között kiépített összekötő út, kezelője a Magyar Közút Kht. Heves megyei Igazgatósága.

A közút kétszer halad át a Tarna-patakon, érinti az egykori Mátravidéki Fémműveket, kétszer keresztezte a gyár már felszedett iparvágányát is.

Nyomvonala 

A 24-es főútból ágazik ki, a 42+200-as kilométerszelvénye közelében, Sirok területén. Kezdettől fogva sűrűn váltja irányát, de fő iránya nagyjából mindvégig déli. Az 5+200-as kilométerszelvénye körül keresztezi az egykori Kisterenye–Kál-Kápolna-vasútvonalat, Kőkútpuszta megállóhely előtt, majd a 2415-ös útba torkollva ér véget, annak 6+500-as kilométerszelvénye táján, Sirok Kőkútpuszta településrészének központjában. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,485 kilométer.

Története 

Az út a Liszkó-gyártelep építésekor, az 1940-es évek végén épült.

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források

Külső hivatkozások 

Magyar Közút Kht.

24127
Sirok